Мильдон — фамилия. 

 Мильдон, Валерий Ильич (род. 1939) — российский филолог, доктор филологических наук, профессор ВГИК.
 Лазарев-Мильдон, Владимир Яковлевич (род. 1936) — поэт-песенник, прозаик.
 Мильдон, Явуз (род. 1955) — турецкий политический деятель.